Guillaume Tirel, dit Taillevent, cuisinier médiéval français, auteur présumé du Viandier de Taillevent.
 Taillevent, restaurant gastronomique parisien.
 Michault le Caron, dit Taillevent, aussi connu sous le nom de Michault Taillevent, poète de la cour des ducs de Bourgogne du second tiers du .
 Taillevent, voile arrière d'une chaloupe.
 Taillevent, homme de main chargé d'assassiner le comte de Flandre, Louis de Male. Son entreprise échoua. Siger II d'Enghien fut accusé d'avoir commandité le meurtre.
 Taillevent, groupe de musicien bretons, crée en 1990 à Sarzeau.

Surnom de personne